Brücken kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Brücken, Sachsen-Anhalt – ort, 
 Brücken, Birkenfeld – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Brücken (Pfalz) – kommun, Rheinland-Pfalz,